Григо́рий Ива́нович Карташе́вский (1777—1840) — русский педагог, попечитель Белорусского учебного округа; в последний год жизни — сенатор.

Биография 
Сын священника. Родился  в малороссийской семье Карташевских. Учился в Харьковском коллегиуме, откуда в 1791 году за отличные успехи был определён в университетскую гимназию. После окончания дворянского отделения университетской гимназии в 1791 году принят казённокоштным студентом в Императорский Московский университет, где в 1796 году окончил курс и в январе 1799 года назначен учителем математики в Казанскую гимназию. Вместе со своим товарищем И. И. Запольским содержал небольшой пансион для иногородних гимназистов. Преподавал математику Н. И. Лобачевскому и С. Т. Аксакову, на сестре которого Надежде Тимофеевне, он в 1817 году женился.

В 1805 году при основании Императорского Казанского университета был назначен с 23 января адъюнктом для преподавания высшей математики, но уже 5 декабря 1806 года Карташевский был уволен из университета из-за разногласий с директором университета И. Ф. Яковкиным, против проявления самовластия которого он выступил.

По отзыву Аксакова Карташевскийпринадлежал к небольшому числу тех людей, нравственная высота которых встречается очень редко и которых вся жизнь есть — строгое проявление этой красоты
Аксаков отмечал, что Карташевский так высоко поставил преподавание математики в университете, что его постановкой был поражён знаменитый М. Ф. Бартельс. 

Переехал в Москву, где в сентябре 1807 года Карташевский получил место редакторского помощника в комиссии составления законов. 

В 1809 году был назначен столоначальником в экспедицию государственного хозяйства; затем служил по департаментам государственного хозяйства и разных податей и сборов. 

Назначен директором департамента в главном управлении духовных дел иностранных исповеданий (16.05.1824); , откуда переведён (03.08.1829) года назначен попечителем Белорусского учебного округа. В 1834 году по его инициативе создана Витебская учительская семинария — первое специальное учебное заведение на территории Белой Руси, готовившее учителей для приходских училищ, подготовительных классов гимназий и уездных училищ.

Уволен от службы по болезни 7 марта 1835 года с производством в чин тайного советника; 28 июня 1839 года был назначен сенатором.

Примечания

Литература 
 Витебск: Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. — : БелСЭ им. П. Бровки, 1988. — 408 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-85700-004-1.
 
 Канонников, Иннокентий Иванович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета: За сто лет (1804—1904): В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. Ч. 1. — С. 349—350.
 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 4. Кадэты — Ляшчэня. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелЭн, 1997. — 432 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0041-2.

Воспитанники московской университетской гимназии
Попечители Белорусского учебного округа
Преподаватели Первой Казанской гимназии
Преподаватели Императорского Казанского университета
Сенаторы Российской империи
Тайные советники